Saint-Germain-le-Gaillard puede referirse a: 

 Saint-Germain-le-Gaillard, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Saint-Germain-le-Gaillard, comuna francesa situada en Mancha.